Stefan Herre ist der Name folgender Personen:

* Stefan Herre (Blogger) (* 1965), deutscher Blogger
 Stefan Herre (Politiker) (* 1992), deutscher Unternehmer und Politiker (ehemals AfD)